«Черепаха» или «Шхельпот» (от ) — 58-пушечный парусный линейный корабль Азовского флота России , спущенный на воду а на верфи Воронежского адмиралтейства. Строился под руководством известного корабельного мастера Осипа Ная. Девиз корабля — «Терпением увидишь делу окончание».

Постройка 
Корабль был заложен в ноябре 1698 года на Воронежской верфи.

Почти одновременно были заложены ещё два корабля: «Гото Предестинация» и «Великий галеас». Строительством «Гото Предестинация» в начале руководил Пётр I, а строительством второго корабля — венецианец Яков Моро.

Линейный корабль «Черепаха» был спущен на воду а.

Служба 
В 1702 году переведён из Воронежа в устье реки Дон.

В 1710 году был отремонтирован в Таврове, но из-за низкого уровня воды в реке Воронеж с блоков не сошёл.

После заключения в 1711 году Прутского мирного договора дальнейших попыток спустить корабль на воду не производилось.

Корабль был разобран в 1727 году.

Примечания

Литература

Ссылки 
Каланов Н. А. Имена петровских кораблей

Парусные линейные корабли Азовского флота России
Корабли, построенные Воронежским адмиралтейством